Александр Давидович Макацария (род. 11 марта 1944 года) — советский и российский учёный-, специалист в области акушерства и гинекологии, член-корреспондент РАМН (2011), академик РАН (2019).

Биография 

Родился 11 марта 1944 года.

В 1966 году — окончил 1-й Московский медицинский институт.

С 1966 по 1971 годы — клиническая ординатура, затем аспирантура под руководством академика Л. С. Персианинова на кафедре акушерства и гинекологии там же.

В 1981 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Патогенез, принципы диагностики и терапии синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови при некоторых тяжелых формах акушерской патологии».

С 1987 года по настоящее время — заведующий кафедрой акушерства и гинекологии и руководителем лаборатории патологии гемостаза медико-профилактического факультета Сеченовского университета.

В 2011 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

В 2019 году - избран академиком РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области клинической гемостазиологии.

Основоположник самостоятельного научного направления — клиническая гемостазиология в акушерстве, гинекологии и перинатологии

Под его руководителем защищено 80 кандидатских и докторских диссертаций.

Автор более 1200 научных трудов, в том числе 40 монографий.

Награды 
 Заслуженный врач Российской Федерации (2014)
 Премия имени В. Ф. Снегирева

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели 1-го МГМУ
Акушеры по алфавиту